Joaquín Ezquerra del Bayo puede referirse a:

Joaquín Ezquerra del Bayo (1793-1859), ingeniero y geólogo.

Joaquín Ezquerra del Bayo (1863-1942), historiador de arte y museógrafo, nieto del anterior.